A Marinha dos Estados Unidos teve dois navios chamados USS Oklahoma:

 : um couraçado da Classe Nevada que serviu de 1916 a 1941.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia a ser construído.